Dipartimento di San Javier è il nome di tre dipartimenti dell'Argentina:
Dipartimento di San Javier (Córdoba)
Dipartimento di San Javier (Misiones)
Dipartimento di San Javier (Santa Fe)